Roßthal ist ein deutscher Ortsname:
 Roßthal (Berching), Ortsteil der Stadt Berching, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern, Deutschland
 Roßthal (Dresden), Stadtteil der Landeshauptstadt Dresden, Sachsen, Deutschland
 Roßthal, Kreis Insterburg, Ostpreußen, seit 1946: Krugloje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 Roßtal
 Rostal
 Rosetal